Кубок мира по лыжному двоеборью 1993/1994 стартовал 4 декабря 1993 года в австрийском Зальфельдене, а был завершен 19 марта 1994 года в канадском городе Тандер-Бей. По ходу сезона, на 25-х Зимних Олимпийских играх, были проведены соревнования двоеборцев. По итогам соревнований отстоял свой титул спортсмен из Японии Кэндзи Огивара. Таким образом он стал первым, кто отстоял свой титул обладателя Кубка мира, и догнал по количеству титулов австрийца Клауса Зульценбахера. Вторым призёром стал, также японец, Таканори Коно, а третьим норвежец Фред Бёрре Лундберг.

Календарь и результаты

Общий зачёт

Примечание

Ссылки 
 Календарь и результаты Кубка мира

Общий зачёт Кубка мира

Кубок мира по лыжному двоеборью